

Attività

Poesia 
Poeta legato in particolare alla rappresentazione dei paesaggi, compone abitualmente i propri testi per via orale, per poi trascriverli dalla registrazione della propria voce: un esempio è Onirico geologico. 

Dal 2015 ha partecipato a festival letterari italiani e internazionali, quali "Ritratti di poesia" di Roma, "Parole spalancate"  di Genova, "Scriba Festival" di Bologna, gli incontri dell'Unione Lettori Italiani di Milano presso la Biblioteca Sormani, il "Festival Literario da Madeira" e il "Desembre europeu" spagnolo.

Nel luglio 2022 gli è stato assegnato il premio "Poets from the Frontier" dall'Associazione Laureati in Lingue e Letterature Straniere (ALL) dell'Università degli Studi di Udine.

Musica 

Arpista e cantante, ha vinto due volte il "Premio nazionale Giovanna Daffini" per la musica (2013 e 2015). Si è esibito in festival di World Music italiani e stranieri (come il "Summartonar" danese e il "Tradicionarius" catalano).

Nel 2017 è stato insignito del titolo di “Bardo Honorário” del Portogallo dalla Assembleia da Tradição Lusitana.

Nel 2003 ha accompagnato all'arpa il Nobel per la letteratura Wisława Szymborska nella sua prima apparizione italiana dopo aver vinto il premio. Nel 2018-2019 è stato protagonista di un tour internazionale in cui ha riproposto per arpa e voce alcuni brani di David Bowie; il tour è stato inaugurato al Museo Archeologico di Bologna in occasione del secondo anniversario della morte dell'artista britannico.

Filologia 
È professore associato di filologia e linguistica romanza presso l'Università di Bologna dal 2019, dopo essere stato ricercatore nel medesimo Ateneo dal 2005. Ha all'attivo oltre 700 pubblicazioni nei campi delle radici preistoriche della cultura europea e delle origini del linguaggio.

La sua attività di ricerca ruota attorno all'epica e alla lirica medievale, a studi di linguistica storica e romanza e, più di recente, alla teoria da lui stesso formulata secondo la quale il linguaggio umano nacque già 3 milioni di anni fa con l'Australopiteco. In parallelo, ha condotto ricerche nel campo della etnofilologia, disciplina di cui egli è considerato fondatore e caposcuola.

Controversie 
Dal 2015 è stata resa pubblica la sua candidatura al Premio Nobel per la letteratura, avanzata da una sezione spagnola del PEN International. Al di là del fatto che generalmente le candidature al Nobel sono presentate da commissioni ristrette e selezionate, e che i nomi dei candidati sono tenuti segreti per 50 anni, esiste infatti la possibilità di rendere pubbliche le candidature stesse. Nel 2016, sulla pagina ufficiale dell'Accademia svedese dedicata alle preferenze dei lettori per l'assegnazione del Nobel, Benozzo è risultato lo scrittore più votato, e con il maggior numero di preferenze. Nel 2019, la rivista "Författaren", organo ufficiale degli scrittori svedesi, ha ribadito la sua candidatura al premio.

Nell'anno accademico 2021-2022 Benozzo è stato uno dei due docenti universitari italiani sospesi dal lavoro e dallo stipendio per via della scelta di non rispettare l'obbligo del green pass durante la pandemia di COVID-19. Si è autodefinito complottista, argomentando che il complottismo sarebbe alla base di ogni vero metodo scientifico. Queste teorie erano state già da lui propugnate nel suo libro autobiografico Memorie di un filologo complottista, dove ha sviluppato intuizioni di Paul Feyerabend e Jurgen Habermas.   Nel volume a consultazione libera 2 su 70.000. Resoconto di tre anni di disobbedienza civile, Benozzo ha ricostruito l'intera vicenda della sua protesta e della conseguente sospensione

Opere

Poesia 
 Onirico geologico, Ferrara, Edizioni Kolibris, 2014
 Felci in rivolta / Ferns in Revolt, with a translation by G. Sutherland, Ferrara, Kolibris, 2015
 La capanna del naufrago / The Castaway's Hut, with a translation by G. Sutherland, Ferrara, Kolibris, 2017
 Poema dal limite del mondo / Poem from the Edge of the World, with a translation by G. Sutherland, Ferrara, Kolibris, 2018
 Maelvarstal. Poema della creazione dei mondi / Poem of the Creations of the Worlds, with a Translation by G. Sutherland, Ferrara, Kolibris, 2020.
 Autoktonia. Poema del suicidio / Poem of the Suicide, Ferarra, Kolibris, 2021.
 The Ridge and the Song. Sailing the Archipelago of Poetry, Udine, Forum editrice, 2022.

Studi 
 Landscape perception in early celtic literature, Aberystwyth, Centre for Advanced and Celtic Studies, 2004
 La tradizione smarrita: le origini non scritte delle letterature romanze, Roma, Viella, 2007
 Cartografie occitaniche: approssimazione alla poesia dei trovatori, Napoli, Liguori, 2008
 Etnofilologia: un'introduzione, Napoli, Liguori, 2010
 Breviario di etnofilologia, Lecce-Rovato, Pensa Multimedia, 2012
 DESLI: dizionario etimologico-semantico della lingua italiana (con Mario Alinei), Bologna, Pendragon, 2015
 Carducci, Milano, Rizzoli-Corriere della sera, 2016
 Il giro del mondo in ottanta saggi, Roma, Aracne, 2016.
 Studi di ecdotica romanza, Roma, Aracne, 2016.
 Speaking Australopithecus. A New Theory on the Origins of Human Language (con Marcel Otte), Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2017.
 DESCI. Dizionario etimologico-semantico dei cognomi italiani (con Mario Alinei), Savona, PM Edizioni, 2017.
 Falsi germanismi nelle lingue romanze (con Mario Alinei), Alessandria, Edizioni dell'orso, 2018.
 Poeti della marea. Canti bardici gallesi dal VI al X secolo, Udine, Forum editrice, 2022.

Altri scritti 
 Anarchia e quarto umanesimo: un'intervista su irriverenza, scienza e dissidenza, Bologna, Clueb, 2012
 Appello all'UNESCO per liberare Dante dai dantisti, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2013
 David Bowie. L'arborescenza della bellezza molteplice, Pordenone, Universalia, 2018.
 Memorie di un filologo complottista, Lucca, La Vela, 2021.
 Poesia, scienza e dissidenza. Interviste (2015-2020), Bologna. Clueb, 2021
 Robert Johnson. Mitologia e anarchia del più influente trovatore di sempre, Genova, Castel Negrino, 2022.
 Leggende di ghiacciai, Lucca, La Vela, 2022.
 2 su 70.000. Resoconto di tre anni di disobbedienza civile, e-book pubblicato e scaricabile su <www.francescobenozzo.net>

Discografia 
 In'tla piola (Sain records, Wales/UK, 2000)
 Carte di mare (MusicOn, ITA, 2001) (con Matteo Meschiari)
 Il libro di Taliesin (Frame Events, ITA, 2004)
 Arpa celtica (Concerto Live, Centro Campostrini, ITA, 2005)
 Terracqueo (Tutl Records, DK, 2009)
 Libertà l'è morta (Tutl Records, DK, 2013) (con Fabio Bonvicini)
 Ponte del diavolo (RadiciMusic, ITA, 2014) (con Fabio Bonvicini)
 L'inverno necessario (Tutl Records, DK, 2016)
 Un Requiem laico (ARCI RE, ITA, 2016) (con Fabio Bonvicini & Fratelli Mancuso)
 Ytiddo. Benozzo performs Bowie (Universalia, ITA, 2018)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Linguisti italiani
Arpisti italiani
Professori dell'Università di Bologna
Romanisti